Зинаида Васильевна Казакова (1927 — 2001) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 3 июля 1927 года в деревне Колотьково, Невельского района, Псковской области в крестьянской семье.

С 1941 году окончила семь классов Изочинской средней школы. С 1943 года после освобождения города Великие Луки немецко-фашистских захватчиков работала на стройке.

В 1947 году переехала в Калининградскую область и работала животноводом в совхозе «Маршальский» Гурьевского района Калининградской области.

22 августа 1957 года и 22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успехи в труде» З. В. Казакова была награждена Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Ленина.

8 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающееся успехи достигнутые в сельскохозяйственном производстве и выполнении восьмого пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства» Зинаида Васильевна Казакова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

З. В. Казакова избиралась депутатом Калининградского областного и Гурьевского районного Советов депутатов трудящихся, членом Калининградского обкома и Гурьевского райкома КПСС.

После выхода на пенсию К. Ф. Краснова проживала в посёлке Залесье, Полесского района, Калининградской области, умерла 3 февраля 2001 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (8.04.1971)
 Два Ордена Ленина (22.03.1966. 8.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (22.08.1957)

Примечания

Литература 
 Большой энциклопедический словарь Калининградской области / Гос. арх. Калинингр. обл. [и др. ; В. Н. Маслов (рук. авт. коллектива) и др. ; редкол.: С. А. Кондратьева (пред.) и др.]. — Калининград : Аксиос, 2011 г. — 453 с.

Персоналии:Социалистическое соревнование
Депутаты Калининградского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР
Члены Калининградского обкома КПСС